Dit artikel beschrijft de prestaties van de Belgische voetbalclub KAA Gent in het seizoen 2009-2010.

Gebeurtenissen

Zomermercato 
Het seizoen 2009/10 was het tweede seizoen van KAA Gent met Michel Preud'homme als coach. Het was tevens het eerste seizoen waarin de eerste klasse van de Belgische voetbalcompetitie met een een play-off-formule zou worden afgewerkt.

Publiekslieveling Bryan Ruiz verhuisde naar FC Twente voor een bedrag van ongeveer 5 miljoen euro. Jonas De Roeck, die einde contract was, vertrok naar FC Augsburg. Dario Smoje was eveneens einde contract en vertrok naar het Griekse Panionios. Boban Grnčarov werd verkocht aan het Cypriotische APOEL Nicosia.

Stijn De Smet van Cercle Brugge moest Bryan Ruiz doen vergeten. De Senegalees Elimane Coulibaly, die einde contract was bij KV Kortrijk, tekende een contract voor drie seizoenen bij KAA Gent. Middenvelder Christophe Lepoint van Excelsior Moeskroen maakte eveneens de overstap naar Gent.

Eerste seizoenshelft 
In de tweede voorronde van de Europa League stond Gent tegenover het Wit-Russische FC Naftan Navapolatsk. Na een 2–1 uitnederlaag wist het zich te plaatsen via een 1–0 thuiszege. In de derde voorronde moest Gent het opnemen tegen het AS Roma van Francesco Totti. In Rome verloor het met 3–1, maar de terugwedstrijd in het Ottenstadion eindigde op een zware 1–7 nederlaag. Hevig protest van de supporters aan het adres van de scheidsrechter zouden leiden tot een boete van 25 000 euro voor KAA Gent. Drie dagen later versloegen de Buffalo's KV Mechelen met 2–1, wat hen een zes op zes in de competitie opleverde. Ook de daaropvolgende speeldagen bleven ze meedraaien in de bovenste regionen van het klassement. Op 23 september leed Gent zijn eerste thuisnederlaag van het seizoen. Ook de daaropvolgende wedstrijd werd verloren, waardoor het naar de zesde plaats terugviel, op zes punten van leider Anderlecht. Na een thuisnederlaag tegen Germinal Beerschot op 1 november zakte Gent uit de top-zes. Daarna herpakte het zich met een reeks van zes overwinningen op rij.

Eind december werd Excelsior Moeskroen uit de eerste klasse geschrapt nadat het drie wedstrijden op rij forfait had gegeven. Gent verloor daardoor het behaalde punt in het gelijkspel tegen Moeskroen van 2 oktober. 2009 werd afgesloten op de derde plaats in de rangschikking, op drie punten van Club Brugge en op zes van Anderlecht. Ook had het zich intussen weten te plaatsen voor de kwartfinales van de Beker door in de 1/16e en 1/8e finales respectievelijk derdeklasser White Star Woluwe en eersteklasser Germinal Beerschot te verslaan.

Wintermercato 
In januari trok Gent Luigi Pieroni aan van Valenciennes. De Guinees Ibrahima Conté, die al een tijdje meedraaide met de beloften, werd voor het eerst aan de selectie toegevoegd. Miloš Marić werd verkocht aan VfL Bochum.

Vervolg van het seizoen 
Op 20 januari won Gent met 1–4 op Club Brugge in de heenwedstrijd van de kwartfinales voor de beker. Een week later werd ook de return gewonnen, dit keer met 1–0. Gent ging dus door naar de halve finales. In de competitie liep het intussen minder goed: 2010 werd ingezet met een twee op negen: na een gelijkspel tegen Kortrijk en Westerlo verloor Gent van Zulte Waregem. Het was de eerste nederlaag in elf wedstrijden. In de halve finales voor de beker stonden de Buffalo's tegenover KV Mechelen. De heenwedstrijd in Mechelen, op 10 februari, eindigde ondanks een rode kaart voor Gent op een 2–2 gelijkspel.

In de competitie leek winnen niet meer te lukken, wat heel wat kritiek van de supporters uitlokte. De voorlaatste wedstrijd van de reguliere competitie kon Gent eindelijk nog eens drie punten pakken, in een thuiswedstrijd tegen Charleroi (2–1). Ook de laatste wedstrijd werd gewonnen. Gent sloot de reguliere competitie aldus af op de derde plaats, wat ook deelname aan play-off 1 betekende. In de terugwedstrijd tegen KV Mechelen voor de beker volstond een doelpunt van Coulibaly om een plaats in de finale vast te leggen.

Play-off 1 
Na de puntenhalvering startten de Buffalo's in play-off 1 op de derde plaats, met vier punten achterstand op Club Brugge en tien op Anderlecht. Op de vierde speeldag speelde Gent 1–1 gelijk op Club Brugge, waardoor de tweede plaats in het vizier bleef. Middenvelder Grondin werd dat weekend voor twee weken naar de B-kern verwezen nadat hij op training een vuistslag aan kapitein Bernd Thijs had uitgedeeld. Op 19 april sprong Gent over Brugge naar de tweede plaats dankzij een overwinning tegen Zulte Waregem.

Op speeldag acht moest Gent de tweede plaats opnieuw prijsgeven aan Brugge, met één punt verschil. Op de voorlaatste speeldag kwam Gent niet verder dan een gelijkspel op STVV, terwijl Brugge won tegen Zulte Waregem. Dat vergrootte de achterstand op Brugge tot drie punten. Het onderlinge duel in het Ottenstadion op de laatste speeldag moest daarom gewonnen worden om alsnog de tweede plaats te pakken. De clash eindigde op een ruime 6–2 overwinning voor de Buffalo's. Na affluiten stormde Brugge-doelman Stijn Stijnen op Gent-voorzitter Ivan De Witte af, na een woordenwisseling tussen die laatste en Brugge-speler Karel Geraerts. Stewards moesten tussenbeide komen. Daags na het incident streken De Witte en Stijnen de plooien weer glad in een onderling telefoongesprek. Dankzij de overwinning sloot KAA Gent de competitie af op de tweede plaats ten nadele van aartsrivaal Club Brugge en was het ook geplaatst voor de voorrondes van de Champions League voor het komende seizoen.

Bekerfinale 
Op 15 mei 2010 speelde KAA Gent de bekerfinale in het Koning Boudewijnstadion tegen Cercle Brugge. De 22 000 meegereisde Gent-supporters zagen hun team met 0–3 winnen dankzij doelpunten van Coulibaly, Leye en Grondin. KAA Gent veroverde zo voor de derde maal in haar bestaan de Beker van België.

Na terugkeer in Gent werden spelers en coach feestelijk ontvangen op het Sint-Pietersplein, waar niet-meegereisde supporters de wedstrijd op groot scherm hadden gevolgd.

Spelerskern 

DM: Doelman, RB: Rechtsback, CV: Centrale verdediger, LB: Linksback, CVM: Verdedigende middenvelder, CM: Centrale middenvelder, RM: Rechtsmidden, LM: Linksmidden, CAM: Aanvallende middenvelder, RV: Rechter vleugelspits, LV: Linker vleugelspits, CA: Hangende spits, SP: Diepste spits, : Aanvoerder
(1): enkel eerste seizoenshelft bij KAA Gent; zie wintertransfers uitgaand
(2): enkel tweede seizoenshelft bij KAA Gent; zie wintertransfers inkomend

Technische staf

Transfers

ingaand

Uitgaand

Oefenwedstrijden 
 24 juni 2009 - 19:00: Racing Waregem 2-3 KAA Gent
 27 juni 2009 - 19:00: KSV Oudenaarde 0-2 KAA Gent
 1 juli 2009 - 19:00: FC Twente 0-2 KAA Gent
 4 juli 2009 - 18:00: sc Heerenveen 1-0 KAA Gent
 8 juli 2009 - 19:00: KAA Gent 2-3 KV Kortrijk
 11 juli 2009 - 19:00: KVK Tienen 2-2 KAA Gent
 18 juli 2009 - 18:00: Sparta Rotterdam 1-1 KAA Gent
 4 september 2009 - 19:30: KAA Gent 1-0 Willem II

Jupiler Pro League

Wedstrijden 

(*) Nadat Excelsior Moeskroen eind december 2009 uit de Jupiler Pro League geschrapt werd, moest Gent het behaalde punt uit de wedstrijd tegen Moeskroen opnieuw inleveren.

Overzicht

(*) Nadat Excelsior Moeskroen eind december 2009 uit de Jupiler Pro League geschrapt werd, verloor Gent 1 punt (gelijkspel 10de speeldag) en moest het niet meer spelen op de 25ste speeldag.

Klassement

Reguliere competitie

Klassement Play-off I

Beker van België

Europees

Voorrondes

Externe link 
 Officiële website

Belgische voetbalclub 2009/10
KAA Gent naar seizoen